Sharon peut faire référence à :

Personnes
 Ariel Sharon (1928-2014), général et homme politique israélien ;
 Sharon Tate (1943-1969), actrice américaine ;
 Sharon Stone (née en 1958), actrice américaine ;
 Sharon Ibgui, actrice canadienne

Prénom 
Sharon est un prénom mixte d'origine hébraïque et anglaise. Ca signifie ''plaine'' ainsi qu'un nom de famille israélien. Il sera fêté le 9 octobre ou le 24 mai.

Personnalités

Toponymie

Sharon, une ville du Connecticut ;
 Sharon, une ville du Dakota du Nord ;
 Sharon, ville en Géorgie ;
 Sharon, une ville du comté de Carroll, dans l’Indiana ;
 Sharon, ville située au Kansas ;
 Sharon, une ville de Massachusetts ;
 Sharon, une ville du New Hampshire ;
 Sharon, ville située dans l’État de New York ;
 Sharon, ville située en Oklahoma ;
 Sharon, une ville de Pennsylvanie ;
 Sharon, une ville du Tennessee ;
 Sharon, une ville du comté de Windsor, dans le Vermont ;
 Plusieurs villages du Wisconsin, dont Sharon (Comté de Walworth).

Sharon, une région du centre d'Israël.

Autre 
 Sharon, le nom commercial d'une variété de kaki, fruit du plaqueminier, dont Israël est le premier producteur mondial.
 Sharon, un documentaire britannique réalisé par Mike Newell en 1964.

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme hébreu
Homonymie de localités aux États-Unis
Prénom anglais
Prénom hébraïque